Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 18. bis 19. Mai 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Straßburg